Кънев (женската форма: Кънева) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:
 Кънев

 Велко Кънев (1948 – 2011) – български театрален и филмов комедиен актьор
 Генчо Кънев (1829 – …) – български възрожденски строител и архитект
 Генчо Кънев (партизанин) (1904 – 1943) – български партизанин
 Иван Кънев (р. 1935) – български художник
 Йордан Кънев (р. 1984) – български тенисист
 Кольо Кънев (1915 – …) – български партизанин
 Красимир Кънев (р. 1958) – български философ и правозащитник
 Красимир Кънев (бригаден генерал) (р. 1956) – български генерал
 Красимир Кънев (генерал-майор) (р. 1965) – български генерал

 Любен Кънев (р. 1982) – български театрален и киноактьор
 Михаил Кънев (р. 1975) – български тенисист
 Никола Кънев (1868 – 1922) – български юрист, журналист и политик
 Николай Кънев (р. 1964) – български писател
 Петко Кънев (1884 – 1907) – български революционер
 Радан Кънев (р. 1975) – български политик
 Тего Кънев (1881 – 1911) – български революционер
 Тенчо Кънев (1929 – 2012) – български текстилен работник
 Христаки Кънев (р. 1930) – български политик

 Кънева
 Капка Кънева (р. 1978) – българска художничка илюстраторка
 Радостина Кънева (р. 1946) – българска певица

Вижте също 
 Конев

Български фамилни имена